

Временска распрострањенст врсте "Pterodon" sp. (BC 15’08) унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара